Сезон «Атлетіко» (Мадрид) 2019-2020 - 116-й за ліком сезон футбольного клубу «Атлетіко» (Мадрид) від моменту заснування 1903 року і 83-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Атлетіко взяв участь у Ла-Лізі, Копа-дель-Рей, Суперкубку Іспанії та Лізі Чемпіонів УЄФА.

Гравці

Трансфери

Прийшли 

 Загальні витрати: €261M

Пішли 

 Загальний дохід: €307.5M

Чистий дохід:  €46.5M

Форма

Передсезонні та товариські матчі

Літо

Змагання

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Розклад матчів Ла-Ліги оголошено 4 липня 2019 року.

Копа-дель-Рей

Суперкубок Іспанії

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий етап

Плей-оф

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Статистика гравців

Статистика гравців 

1Гравці резервної команди - Атлетіко Мадрид Б.

Бомбардири 

1Гравець з резервної команди - Атлетіко Мадрид Б.

«Сухі» матчі

Відвідуваність

Нагороди

Примітки

Посилання 

Сезони «Атлетіко» (Мадрид)
Атлетіко Мадрид